Leocadia es un nombre propio femenino que puede hacer referencia a:

 Leocadia de Toledo o Santa Leocadia, mujer venerada por la Iglesia católica como santa, que murió virgen y mártir.
 (969) Leocadia, asteroide del cinturón de asteroides.
 Léocadia (1940), obra de teatro de Jean Anouilh.

Variantes 
 En femenino: Leucadia
 En masculino: Leocadio

En otros idiomas 
Asturiano: Llocaya
Catalán: Llogàia / Llocàia
Esperanto: Leokadio
Euskera: Lokadia
Francés: Léocadie
Gallego: Locaia
Griego antiguo: Λευκαδια (Leukadia)
Latín: Leocadia
Polaco: Leokadia
Portugués: Leocádia
Ucraniano: Левкадія (Levkadija)

Origen y difusión 
La etimología de este nombre es dudosa;  probablemente se remonta al griego antiguo λευκος (leukos), que significa "blanco", "claro", "brillante", pero no se puede excluir que sea una adaptación española de Leucotea, siempre basado en λευκος (leukos) combinado con θεος (theos, "dios"), por lo tanto "diosa blanca".  También podría tomarse (directamente o en forma patronímica) del nombre de la isla de Leucadia, que en cualquier caso siempre se remonta a la misma raíz griega. Las yuxtaposiciones al griego λεων (leon) y al latín leo, ambos "león", son en cambio paretimológicas.

El nombre se recuerda principalmente por Santa Leocadia de Toledo, patrona de Toledo.

Onomástica 
 9 de diciembre: santa Leocadia de Toledo (f. 303), virgen y mártir.
 16 de noviembre: san Leocadio de Déols (s.IV), senador romano.
 1 de agosto: beata Leocadia Matuszewska (f. 1943), virgen y mártir.
 26 de agosto: beata Leocadia Harasymiv (f. 1952), virgen.

El nombre en el arte 
 Leocadia es un personaje de las Novelas ejemplares, de Miguel de Cervantes.
 Leocadia es un personaje de la miniserie de televisión Goya.
 Léocadia es una obra de teatro de Jean Anouilh.

Referencias 

Nombres propios
Nombres femeninos
Nombres griegos